Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Tanya Harford che hanno battuto in finale Candy Reynolds e Paula Smith 2–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Paula Smith (finale)
 Dianne Fromholtz /  Anne Smith (semifinali)

 Regina Maršíková /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Barbara Jordan /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1981